Ndeki ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Oum Ndeki (1976–2009), kamerunischer Fußballspieler
 Jean-Paul Ndeki (* 1982), kamerunischer Fußballspieler